TIK kan stå för:

Den norska ishockeyklubben Trondheim IK
Den svenska idrottsklubben Tillberga IK
Den svenska idrottsklubben Timrå IK
Den svenska idrottsklubben Töreboda IK
Tiu Keng Leng (tunnelbanestation)